Mount Darwin ist der Name

 folgender Berge:
 Mount Darwin (Antarktika) in den Darwin Mountains
 Mount Darwin (Kalifornien) in den USA
 Mount Darwin (Tasmanien) in Australien
 Monte Darwin in den Anden auf Feuerland
 Darwin (Vulkan), ein Vulkan auf den Galápagos-Inseln

 folgender Städte:
 Mount Darwin (Simbabwe)